Fabi ist:
 die Abkürzung für Familienbildungsstätte
 Fabi (Währung), eine historische chinesische Währungseinheit
 die Kurzform von Fabian (Name) und Fabienne

Fabi ist der Familienname folgender Personen:
 Corrado Fabi (* 1961), italienischer Formel-1-Rennfahrer
 Niccolò Fabi (* 1968), italienischer Cantautore
 Teo Fabi (* 1955), italienischer Autorennfahrer

FABI steht für:
 Finanzierung und Ausbau der Bahninfrastruktur, langfristiges Schweizer Eisenbahnprojekt

Abkürzung